Ghizdita se poate referi la:

 Localități din România
Ghizdita - localitate din județul Buzău
 Localități din Republica Moldova
Ghizdita - localitate din raionul Drochia

Vezi și 
 Ghizdaru
 Ghizdăvești